De achtste etappe van de Ronde van Frankrijk 2014 werd verreden op zaterdag 12 juli 2014 en ging van Tomblaine naar Gérardmer over een afstand van 161 kilometer.

Parcours 
Het was een heuvelrit met twee beklimmingen van de tweede en een van de derde categorie. De eindstreep lag op de top van de laatste klim. De etappe had een tussensprint op 100 kilometer bij Dinozé.

Verloop 
Sylvain Chavanel startte een vroege aanval, en kreeg Niki Terpstra mee. Simon Yates, Blel Kadri en Adrien Petit sloten later aan. Het peloton liet het vijftal gaan, en voor het eerst in de deze Tour haalden de koplopers een voorsprong van meer dan tien minuten. In de laatste kilometers voor het begin van de eerste klim nam de voorsprong weer snel af van elf naar minder dan zes minuten.

In de beklimming viel Chavanel aan. Kadri wist het gat te dichten, de andere drie bleven achter. Yates liet ook Terpstra en Petit achter, en Chavanel moest Kadri laten gaan. In het peloton leidde Tinkoff-Saxo, de ploeggenoten van Alberto Contador. Onder de afvallers in het peloton waren Kwiatkowski en Zubeldia. Op de top van de eerste klim was het gat tussen Blel Kadri en het peloton 4.34.

In de tweede klim verloor Kadri wat van zijn voorsprong, maar niet veel, op de top was er 3.54 over. In het peloton vielen meer rijders af, waaronder aan het eind van de klim Fuglsang, Rolland en Ten Dam. Petit werd in de klim bijgehaald. In de afdaling raakten ook Schleck en Navarro op achterstand, en viel Talansky.
 
Vroeg in de slotklim moest ook Jurgen Van den Broeck uit het peloton lossen. Alberto Contador viel aan terwijl Kadri als eerste finishte. Geletruidrager Vincenzo Nibali kon volgen, maar van de overige renners bleef alleen Richie Porte in de buurt van het duo. In de laatste meters reed Contador nog weg van Nibali.

Tussensprint

Bergsprint

Uitslagen

Klassementen

Nevenklassementen

Externe links
  De route van de 1e etappe op www.letour.fr

08
Ronde van Frankrijk 201408
Sport in Vosges
Gérardmer